El nombre condado de Hopkins se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hopkins, en el estado de Kentucky; y
 el condado de Hopkins, en el estado de Texas.